

Torneios

Peso pena